— бисёдзё-манга, созданная Канеда Марио, которая начала выпускаться в Декабре 2000 года в Shonen Ace. В 2004 году, AIC создало аниме, которое показывалось на Fuji Television, а затем вторую половину серий на WOWOW.

Сюжет 
Главный герой, учащийся старшей школы — Юкинари Сасаки, невысокого роста, из-за этого над ним все смеются, в том числе и девушки. Это приводит к тому, что у Юкинари развивается гименофобия — боязнь женщин. Как только до него дотрагивается женщина, он покрывается сыпью и очень этого стыдится. Пока однажды не попадает в мир Сэйрэн и встречает там Михару, при прикосновении которой у него не появляется сыпь.

Персонажи

Основные 
 — учится в школе Мицуно в 10 классе. День рождения — 31 марта. Увлекается рыбалкой. Невысокого роста, стеснительный, что стало причиной гименофобии из-за того что его часто дразнили девушки. Единственная девушка, при прикосновении которой аллергия не проявляется — Михару. Юкинари имеет плохую привычку быть в неправильном месте в неправильное время. В аниме он живёт самостоятельно, однако в манге живёт с матерью и держит присутствие Михару в тайне. Иногда Юкинари называют «Тиби-нари» — эту кличку ему дали из-за его маленького роста. Однако, несмотря на скромность и маленький рост он очень добрый, отзывчивый и готов пойти на многое чтобы защитить своих друзей и Михару.
 Сэйю: Мамико Ното

 — соседка и одноклассница, а также друг Юкинари. День рождения — 3 августа. Обычно сначала действует, а потом думает, имеет вспыльчивый характер. Плоха в кулинарии. Имеет развитые физические способности. По своему любит Юкинари, однако не говорит об этом другим.
 Сэйю: Тива Сайто

 — девушка, живущая на Сэйрэне со своей сестрой. Приводит Юкинари в свой мир и впоследствии случайно следует за ним обратно на Землю. Она имеет метку на лбу, сформированную как три точки в триангулярном расположении, обеспечивающие её магическими способностями, например, способность создавать порталы между Сэйрэном и Землёй, и сила создать магические розовые взрывы, когда она под эмоциональным стрессом или чихает. Она является также единственной женщиной, которая может коснуться Юкинари, не вызывая у него аллергию. Михару имеет перманентно большой аппетит и быстрый метаболизм. Имеет хорошее сердце, и искренне любит Юкинари. Интересуется Землёй, но в большинстве случаев только в плане еды.
 Сэйю: Аяко Кавасуми

 — одноклассник Юкинари и Кириэ, очень богат, живёт в особняке со своей сестрой. Является главным соперником Юкинари в отношениях к Михару, однако ничего не добиваясь особо не огорчается. Кадзухару болеет аллергией, подобной Юкинари, только покрывается сыпью когда его касается мужчина, поэтому в его особняке работают только женщины(не считая телохранителя сестры Лизы). Имеет способность(не магическую) неожиданно появляться в центре событий. Весьма развязно обращается с девушками. Однако, несмотря на свою развратность у него есть хорошие черты и вполне хороший друг.
 Сэйю: Рётаро Окиаю

 — немного безумная младшая сестра Фукуямы Кадзухару. Лиза — молодая ведьма чёрной магии, которая вызвала несметное количество проблем повсюду (наводнила особняк её семейства фантомами, вызвала гигантского осьминога в школьном бассейне, взрыв в торговом центре). Лиза постоянно сопровождается Хаятом и Косамэ, являющиеся её телохранителями и, по совместительству, слугами, так как вынуждены во всем ей подчинятся, например угрожать кому-либо или даже похищать. Она пытается стать как можно ближе к Юкинари после того, как его благодаря описанию в её гороскопе она решает, что он — её суженый. Для этого она часто использует свою магию — с очевидно пагубными результатами. Считает Михару конкурентом. Очень любит Пышку, который напоминает ей о домашней кошке, что ей принадлежало, когда она была маленькой девочкой. В аниме женская форма Пышки напоминает ей о любимой кукле, которую она оживила и с которой проводила все своё время. Лайза озвучена Юки Мацуокой на японском и Хантером Маккензи Остином на английском языке.

 — спец-агент с Сэйрэна, которая страдает андрофобией — боязнью мужчин. На Земле её болезнь только усугублена благодаря Фукуяме. Первоначально отправлена на Землю с миссией от Агентства по Континууму, чтобы вернуть на Сэйрэн Михэру Сэну Кэнэку; позднее выполняла новое задание: найти мужа для Махару. Однако, из-за страха перед мужчинами делает выполнение задания почти невозможным так как она неспособна даже заговорить с мужчиной. Любимое времяпрепровождение Коёми — чтение, и у неё талант к настольному теннису. В аниме она даже выигрывала турнир на Сэйрэне пять лет подряд. Мать Коёми обладала меткой Сэйкон так же как и Михару, а сама Коёми открывает в себе эту силу лишь когда Михару похищают агенты Сэйрэна. Койоми также принимает большого питона как домашнее животное. Коёми озвучен Масаё Куратой на японском и Кэрри Сэвэдж на английском языке.
 Сэйю: dfg dfg

 — ещё один спец-агент из Агентства, которая была отправлена в помощь Коёми Нанака в поисках жениха для Махару. Хотя Томока ещё ребёнок, она очень негодует по поводу того, что её считают таковым, и настаивает, что она такая же взрослая как и остальные, хоть её действия и доказывают обратное. В отличие от других персонажей женского пола, она довольно неплохо ладит с Фукуямой, которого она называет «старший брат», и с которым иногда объединяется для достижения своих целей. В аниме Томока часто использует Пышку в качестве дубинки. Томока также владеет магией Преобразования, и в аниме становится друзьями с Лизой после поражения в волшебном поединке. Она также одержима Поён, её любимым символом сериала. Поскольку она — всего лишь ребёнок, Томока в состоянии дотронуться до Юкинари без последствий в виде сыпи. Она также называет Кириэ «старшей сестрой», и даже использует некоторые её примы и фразы. Томока озвучена Аякой Сайто на японском языке.

 — редкое и волшебное создание Сэйрэна. В аниме оно случайно оказалось у Томоки в вещах, когда она прибыла на Землю. Михару принимает её за домашнее животное, хотя первоначально она и задавалась вопросом, какая пышка на вкус, чем сильно пугала зверька. Она напоминает пухлое миниатюрное подобие рыбы с внешностью кошки и парой больших антенн на голове, из-за чего Михару утверждает, что Пышка напоминает креветку. Пышка переносит много мучений в руках Томоки, которая использует её в качестве цепа, приманки, мячика для гандбола и т. д. Однажды Томока превратила Пышку в маленькую девочку с зелеными волосами, чтобы похвастаться своими магическими способностями, однако новоявленной «девочке» уделяют больше внимания, чем собственно юной волшебнице. Пышка удивительно интеллектуальна, и во время игры в Маджонг она продумала весь победный план. Однако, Томока была новичком в игре, а Пышка не могла объяснить ей, как играть, так как не умеет говорить. Пышка даже в состоянии стрелять мощным лучом (названный электронным лучом Томока) изо рта. Пышка озвучена Томоко Канэдой и Фумихико Татики на японском языке и Меган Холлингшид и Демеоном Кларком на английском языке.

Аниме-сериал

Сезон первый 
{| class="wikitable" width="100%"
|- style="border-bottom:2px solid #CCCCFF"
!style="width: 5%;" |№ серии
!Заглавие
!style="width: 15%;" |Трансляция

|}

Сезон второй

Ссылки 
 «Girls Bravo» на сайте компании Fuji Television.
 «Girls Bravo» на сайте компании WOWOW.

Визуальные романы
Компьютерные игры 2005 года
Игры для PlayStation 2
Фильмы об обмене телами
Anime International Company